En alpinisme, la cordée est l'ensemble des alpinistes liés par une corde, le premier de cordée est le chef de celle-ci.

Titre 
 Premier de cordée est un roman français de Roger Frison-Roche paru en 1942.
 Premier de cordée est un film français de Louis Daquin, adapté du précédent roman, sorti en 1944.
 Premier de cordée est un téléfilm français, adapté du précédent roman, réalisé par Pierre-Antoine Hiroz et Édouard Niermans en 1999.